Пётр Алексеевич Голицын:
 Голицын, Пётр Алексеевич (1660—1722) — сенатор, архангелогородский, рижский, киевский губернатор, президент Коммерц-коллегии.
 Голицын, Пётр Алексеевич (1731—1810) — обер-егермейстер, сенатор, действительный камергер.